Pitres ou Pîtres peut faire référence à :
Albert Pitres (1848-1928), médecin neurologue français ;
Pîtres, commune française de l'Eure.

Voir aussi
.